James Island ist der Name folgender Inseln: 

 James Island (British Columbia), Insel im Puget Sound, Kanada
 James Island, früherer Name von Kunta Kinteh Island, Gambia
 James Island, englischer Name von San Salvador (Galapagos), Ecuador
 James Island (Maryland), Insel in der Chesapeake Bay, Vereinigte Staaten
 James Island (South Carolina), Insel bei Charleston (South Carolina), Vereinigte Staaten
 James Island (Washington), Insel im Quillayute River, Washington, Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 James-Insel
 Isla James
 Great Saint James, Amerikanische Jungferninseln
 Little Saint James, Amerikanische Jungferninseln